Ora sau ORA poate fi:

 Oră, unitate de măsură a timpului
 Ora, localitate din regiunea Etschtal (Unterland), Tirolul de Sud, Italia
 Ora, Israel, cooperativă agricolă de tip moșav (moshav) în centrul Israelului
 Ora, fost ziar din România
 Ora, ziar din Craiova, România
 Oficiul Român pentru Adopții, organizație de stat din România

Note